Diese Liste zeigt der Höhe nach geordnet die höchsten Berge in Griechenland.

Literatur

Einzelnachweise 

Griechenland, Berge
!Griechenland
!